Hobbseus är ett släkte av kräftdjur. Hobbseus ingår i familjen Cambaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hobbseus